Die PTT Thailand Open 2005 waren ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Bangkok. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2005. Das Turnier fand vom 8. bis 16. Oktober 2005 statt.

Im Einzel gewann Nicole Vaidišová gegen Nadja Petrowa mit 6:1, 6:75 und 7:5. Im Doppel gewann die Paarung Shinobu Asagoe / Gisela Dulko mit 6:1 und 7:5 gegen Conchita Martínez / Virginia Ruano Pascual.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die PTT Thailand Open 2005 fand vom 8. bis 10. Oktober 2005 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Bangkok